Гай Антістій Вет (д/н — після 96) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Антістій Вет (претор) (110 до н. е. — після 68 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Антістій Вет (консул 50 року) (д/н — після 50) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Антістій Вет (консул 30 року до н. е.) (75 — після 25 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Антістій Вет (консул 23 року) (10 рік до н. е. — після 22 року н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Антістій Вет (консул 6 року до н. е.) (39 рік до н. е. — 30/29 рік н. е.) — політичний діяч Римської імперії.